Conington ist der Familienname folgender Personen:

 John Conington (1825–1869), britischer Klassischer Philologe

Conington ist der Name folgender Orte:
 Conington, Huntingdonshire, Cambridgeshire 
 Conington, South Cambridgeshire, Cambridgeshire